Свистуны () — род бесхвостых земноводных из семейства свистуновых. Латинское название означает «тонкопалые», и происходит от  — «тонкий» и  — «палец».

Распространение 
Ареал рода охватывает Южную Америку, Вест-Индию и южную часть Северной Америки.

Описание 

Размер представителей рода колеблется от 3 до 20 см. Наблюдается половой диморфизм: у значительного количества видов самцы крупнее самок, однако есть виды, где самки крупнее самцов. Голова толстая, глаза довольно большие. Барабанная перепонка заметна, имеет округлую форму. Туловище массивное, рёбра отсутствуют. Задние конечности длиннее передних. Пальцев обычно 3-5, у большинства видов второй палец задней лапы длиннее других. Плавательная перепонка преимущественно слабо выражена или совсем отсутствует. голос самцов напоминает свист.

В окраске преобладают коричневые, бурые, зелёные и оливковые тона, зачастую с различными пятнами, крапинками или тонкими полосками более светлого цвета. Брюхо, как правило, белое или бежевое. У многих видов верхняя губа белого цвета.

Образ жизни 
Обитают в тропических и субтропических лесах, травянистых лугах, саваннах и полупустынях. Ведут наземный или полуводный образ жизни. Активные ночью. Питаются преимущественно различными беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие земноводные. Самки откладывают 1000—2000 яиц в ямку или своеобразное гнездо, которое располагается в воде.

Классификация 
На ноябрь 2018 года в род включают 74 вида:

 
 , или боливийский древолаз

Фото

Примечания 

Свистуновые (земноводные)